Lilieci ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lilieci (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Lilieci (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița